Гардеробное помещение  (также: гардеробная комната, гардеробная, вешалка, уборная, одёжная, платейная) — помещение для хранения одежды, платья, обуви.

Наличие таких комнат позволяет существенно сэкономить полезную площадь на шкафах и приносит порядок в хранение вещей. Размещение полочек, крючков и ящиков желательно должно соответствовать порядку вещей.

При необходимости длительного хранения личных вещей, домашней утвари, старой исправной бытовой техники можно использовать альтернативные места хранения: индивидуальные кладовки. В российской действительности это зачастую гаражи, летние дачные домики, антресоли, балконы и лоджии.

В большепролётных промышленных зданиях гардеробные помещения могут располагаться в пристройках, при наличии искусственной вентиляции и в подвальных помещениях.

На предприятиях с «грязным» производственным процессом или по производству ядовитых веществ гардеробы следует разделять на грязную и чистую половины.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Энциклопедия Нойферта // Эрнст Нойферт
 БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ (схема функционирования уборных и размеры) // Эрнст Нойферт Строительное проектирование

Помещения в жилище